Токаревский сельский совет — до 2020 года административная единица в составе Дергачёвского района Харьковской области Украины. 

Административный центр сельского совета находился сначала в селе Токаревка; затем находился в Гоптовке.

История 
 Во время ВОВ на территории сельсовета — Дементиевки и Кочубеевки — велись ожесточённые бои за освобождение данных сёл от немецкой оккупации.
 Сельский совет депутатов трудящихся был образован в 1947 году в составе Дергачёвского района Харьковской области Украинской Советской Советской Социалистической Республики.
 После ВОВ Гоптовку (тогда Гаптовку (укр.Гаптивку) переименовали в Токаревку (не путать с Токаревкой Первой) в честь участника революции 1905 года И. Я. Токаря, который умер в царской тюрьме.
 В состав сельсовета сразу после ВОВ входили хутора:
Долбнивка, Дементиевка, Гоптовка, Шопино, Бугаевка, Дубовка, Вербовка, Кудеевка, Лобановка, Глушачёвка, Кочубеевка, Кушковка, Сидорчина Балка (Сидерчина Балка).
 В Токаревском сельсовете стало после этого четыре рядом расположенных села с названием Токаревка: Токаревка-бывшая Гаптовка, Токаревка Первая, Токаревка Вторая, Малая Токаревка (Харьковская область).
 В 1966 году в состав сельсовета входили 15 населённых пунктов (была исключена Сидерчина Балка).
 Между 1967 и 1976 годом Токаревку переменовали обратно в Гоптовку.
 В 1976 году в сельсовет входили 12 населённых пунктов (были исключены Долбнёвка, Льняное, Малая Токаревка).
 В 2020 году в сельсовет входили 11 населённых пунктов (в 1997 была исключена нежилая Щербаковка).
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной «реформы» по новому делению Харьковской области Токаревский сельский совет, как и весь Дергачёвский район Харьковской области, был упразднён; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены к … территориальной общине Харьковского(?) района.
 Сельсовет просуществовал 73 года.

Адрес сельсовета 
62313, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Гоптівка, вул. Шкільна, 7.

Населённые пункты совета (на 2020 год) 
 село Гоптовка (Гаптовка, Гаптивка)
 село Бугаевка (Бугаева)
 село Дементиевка (Дементеевка)
 село Дубовка
 село Кочубеевка
 село Кудиевка (Кудеевка, Кудаевка)
 село Лобановка
 село Токаревка Первая (Токарево 1)
 село Токаревка Вторая (Токарево 2)
 село Шопино

Бывшие и ликвидированные населённые пункты 
 село Долбнёвка (Харьковская область) (б. Долбнивка). В 1940 году в ней было 60 дворов и ветряная мельница.
 село Льняное. В 1940 году на хуторе Ленной были 18 дворов.
 село Малая Токаревка (Харьковская область)
 село Сидорчина Балка. В 1940 году в Сидерчиной Балке были 24 двора.
 село Щербаковка. В 1940 году в Щербаковке были 42 двора.

Источники и примечания 

Местные советы (Дергачёвский район)